W 2015 roku odbył się 93 mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzyli się tradycyjnie zwycięzcy Premier League – Chelsea i Pucharu Anglii – Arsenal. Zwycięzcę wyłonił mecz na Wembley w Londynie.

Mecz zakończył się zwycięstwem Arsenalu, który zdobył to trofeum po raz 14, drugi z rzędu. Jedyną bramkę w meczu zdobył Alex Oxlade-Chamberlain.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Premier League (2014/2015)

Przypisy 

2015 w piłce nożnej
2015